Rafing heißen folgende geographischen Objekte:

 Rafing (Gemeinde Pulkau), Katastralgemeinde von Pulkau, Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich 
 Rafing (Gemeinde Sipbachzell), Ort bei Sipbachzell, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich

Siehe auch: 
 Rafting